Clostermann ist der Familienname von:

 Bernhard Clostermann (1874–1919), deutscher Kommunalpolitiker, letzter Bürgermeister von Mülheim, Oberbürgermeister von Koblenz
 Pierre Clostermann (1921–2006), französischer Soldat, Abgeordneter, Manager und Schriftsteller

en:Klostermann#Clostermann